Un servizio sanitario nazionale, o servizio sanitario pubblico, è un ente pubblico o una struttura delegata dallo stato a fornire assistenza sanitaria mediante l'erogazione di servizi generici e specialistici di medicina al cittadino di quello stesso stato (e talora anche al cittadino straniero), in conformità a specifiche norme di diritto pubblico; a seconda degli ordinamenti, variano molti aspetti del servizio, dal diritto di accesso alle tipologie di servizi dispensati, dal costo degli stessi, alle caratteristiche organizzative, logistiche e operative delle strutture che al servizio stesso danno corpo.

Storicamente, la messa a disposizione di servizi medici e sanitari in genere si è aggiunta a preesistenti disponibilità rese in via esclusivamente privata; il servizio pubblico fu implementato dapprima per finalità di ordine pubblico e pubblica sicurezza, sviluppandosi poi al crescere delle istanze volte all'articolazione del benessere della società.

Servizi sanitari nazionali 
 Germania: sistema sanitario della Germania
 Italia: Servizio sanitario nazionale
 Regno Unito: National Health Service
 Stati Uniti d'America: sistema sanitario degli Stati Uniti d'America

Note

Voci correlate 
 Assistenza sanitaria
 Amministrazione sanitaria
 Sistema sanitario
 Dichiarazione di Alma Ata
 Watson (intelligenza artificiale)

Servizi sanitari